Список прокуроров субъектов Российской Федерации с 1991 года.

Республики

Прокуроры Республики Адыгея 
 Прихленко, Михаил Васильевич (1991—2007)
 Охлопков, Сергей Алексеевич (2007—2011)
 Пословский, Василий Митрофанович (2011—2017)
 Большедворский, Марк Александрович (2017 — 2.10.2018)
 Шевченко, Игорь Сергеевич (2.10.2018 — по н.вр)

Прокуроры Республики Алтай 
 Громоздин, Александр Владимирович (1991—2000)
 Волков, Андрей Александрович (2000—2009)
 Мылицин, Николай Викторович (с 2009)

Прокуроры Республики Башкортостан 
 Кадонцев, Владимир Иванович (1991—1995)
 Титов, Юрий Николаевич (1995—1999)
 Турумтаев, Яудат Мифтахович (2000—2002)
 Байков, Флорид Галеевич (2002—2003)
 Зелепукин, Михаил Юрьевич (2004—2005)
 Александр Коновалов (24 февраля — 14 ноября 2005)
 Хуртин, Сергей Анатольевич (2005—2013)
 Назаров, Андрей Иванович (2013—2019)
 Ведерников, Владимир Викторович (с 2019)

Прокуроры Республики Бурятия 
 Покацкий, Александр Филиппович (1991—1997)
 Макеевский, Павел Викторович (1997—2002)
 Семчишин, Иван Григорьевич (2003—2006)
 Петров, Валерий Григорьевич (2006 - 2016))
Ковалёва Галина Николаевна (с 2017)

Прокуроры Республики Дагестан 
 Гаджимагомедов, Салман Таймасханович (1991—1992)
 Мирзаев, Магомед Мирзаевич (1992—1995)
 Яралиев, Имам Музамудинович (1995—2006)
 Ткачёв, Игорь Викторович (2006—2009)
 Назаров, Андрей Иванович (2009—2013)
 Шахнавазов, Рамазан Абдусамадович (2013—2018)
 Попов, Денис Геннадьевич (с 2018)

Прокуроры Республики Ингушетия 
 Галаев, Умарбек Бейсултанович (1991—1993)
 Дубаев, Асланбек Ахимович (1993—1996)
 Вольвач, Валентин Васильевич (1996)
 Белов, Сергей Дмитриевич (1996—1998)
 Белхороев, Магомет Вахаевич (1998—2004)
 Калиматов, Махмуд-Али Макшарипович (2004—2007)
 Турыгин, Юрий Николаевич (2007—2011)
 Беляков, Павел Анатольевич (с 2011)

Прокуроры Кабардино-Балкарской Республики 
 Жариков, Олег Олегович (с 2007)

Прокуроры Республики Калмыкия 
 Шипиев, Владимир Бадмаевич (1991—1996)
 Джапов, Юрий Алексеевич (1996—2001)
 Хазиков, Николай Церенович (2001—2003; 2005—2006)
 Хлопушин, Сергей Николаевич (2003—2005)
 Донченко, Андрей Анатольевич (2006—2008)
 Кандаков, Владимир Витальевич (2008—2009)
 Табельский, Сергей Владимирович (2009—2013)
 Самсонов, Алексей Михайлович (2013—2018)
 Тютюник, Роман Николаевич (с 2018)

Прокуроры Карачаево-Черкесской Республики 
 Куджев, Ауес Исхакович (1994—2000)
 Ганночка, Владимир Владимирович (2000—2004)
 Бакулин, Михаил Михайлович (2004—2005)
 Кузнецов, Владимир Михайлович (2005—2008)
 Понасенко, Олег Юрьевич (2008—2013)
 Терещенко, Александр Васильевич (с 2014)

Прокуроры Республики Карелия 
 Богданов, Владимир Михайлович (1991—1999)
 Панасенко, Владимир Григорьевич (1999—2006)
 Дупак, Олег Владимирович (2006—2009)
 Штадлер, Герман Владимирович (2009—2011)
 Габриелян, Карен Карленович (с 2011—2021)
 Харченков, Дмитрий Николаевич (с 26 мая 2021)

Прокуроры Республики Коми 
 Буланков, Алексей Иосифович (1991—1992)
 Рукавишников, Георгий Трофимович (1992—1996)
 Ковалевский, Виктор Ефимович (1996—2006)
 Шуклин, Александр Иванович (2006—2008)
 Поневежский, Владимир Александрович (2008—2011)
 Бажутов, Сергей Александрович (2011 - 2020)

Прокуроры Республики Крым 
 Поклонская, Наталья Владимировна (2014—2016)
 Фомин, Андрей Валерьевич (врио)
 Камшилов, Олег Анатольевич (с 2017)

Прокуроры Республики Марий Эл 
 Пиксаев, Николай Михайлович (1997—2000)
 Михопаркин, Георгий Афанасьевич (2000—2012)
 Рюмшин, Сергей Иванович (с 2012)

Прокуроры Республики Мордовия 
 Куденеев, Сергей Васильевич (2001—2005)
 Мачинский, Валерий Михайлович (2011 - 2016 )
Филимонов Александр Андреевич (с 2017)

Прокуроры Республики Саха 
 Колмогоров, Василий Васильевич (1991—1994)
 Полятинский, Николай Егорович (1994—2003)
 Мельников, Николай Васильевич (2003—2005)
 Шумский, Сергей Владимирович (2005—2006)
 Подласенко, Анатолий Анатольевич (2006 - 2018 )

Прокуроры Республики Северная Осетия-Алания 
 Лукин, Владимир Ильич (1991—1998)
 Бигулов, Александр Александрович (1998—2000; 2002—2006)
 Марзаганов, Юрий Александрович (2000—2001)
 Чмелёва, Тамара Ивановна (и. о.; 2001—2002)
 Штадлер, Герман Владимирович (2006—2009)
 Векшин, Владимир Павлович (с 2009)

Прокуроры Республики Татарстан 
 Антонов, Олег Михайлович (1991—1992)
 Нафиев, Сайфихан Хабибуллович (1992—2000)
 Амиров, Кафиль Фахразеевич (2000—2013)
 Нафиков, Илдус Саидович (с 2013)

Прокуроры Республики Тыва 
 Зотов, Сергей Сергеевич (1991—1992)
 Дамба-Хуурак, Анатолий Партизанович (1992—1997)
 Овчинников, Евгений Фёдорович (1997—2000)
 Мосияш, Степан Степанович (2000—2002)
 Кудряев, Камиль Исхакович (2002—2004)
 Кизикин, Виктор Иванович (2004—2005)
 Бухтояров, Павел Валерьевич (2007—2012)
 Гринёв, Александр Евгеньевич (с 2012)

Прокуроры Удмуртской Республики 
 Панов, Сергей Валентинович (2008 -2017)
Николаев Артём Юрьевич (с 2018)

Прокуроры Республики Хакасия 
 Трифонов, Анатолий Николаевич (1991—1992)
 Крутиков, Александр Иванович (1992—1999)
 Трофимов, Олег Николаевич (1999—2002)
 Белошицкий, Александр Степанович (2002—2005)
 Попов, Николай Иванович (прокурор) (2005—2012)
 Ломакин, Виктор Иванович (с 2012)

Прокуроры Чеченской Республики 
 Савчин, Михаил Михайлович (2008—2012)
 Абдул-Кадыров, Шарпудди Муайдович (с 2012)

Прокуроры Чувашской Республики 
 Легостаев, Сергей Валентинович (2015—2017)
 Пословский, Василий Митрофанович (2017—2020)
 Фомин, Андрей Валерьевич (2020—н.в.)

Края

Прокуроры Алтайского края 
 Параскун, Юрий Фёдорович (1991—2004)
 Кочергин, Александр Дмитриевич (2004—2009)
 Хорошев, Яков Евгеньевич (2009 - 2017))
Руднев Александр Викторович (с 2018)

Прокуроры Забайкальского края 

 Фалилеев, Владимир Александрович (2008—2015)
 Войкин, Василий Савельевич (с 2015)

Прокуроры Камчатского края 
 C 2 июля 2007 года Князев, Анатолий Гаврилович Государственный советник юстиции 2 класса.

Прокуроры Краснодарского края 
 С марта 2017 года. Государственный советник юстиции 2 класса Табельский, Сергей Владимирович

Прокуроры Красноярского края 
До объединения с Таймырским (Долгано-Ненецким) автономным округом и Эвенкийским автономным округом прокуратуру края возглавляли А. П. Москалец (1991—1992), В. Н. Речков (1992—1999), И. А. Борисенко (1999—2001), В. Я. Гринь (2001—2006)
 Баранов, Юрий Алексеевич (2007—2012)
 Савчин, Михаил Михайлович (с 2012)

Прокуроры Пермского края 
 С 11 июня 2015 года Антипов, Вадим Иванович государственный советник юстиции 2 класса.

Прокуроры Приморского края 
 С 17 мая 2015 года Бессчасный, Сергей Алексеевич государственный советник юстиции 2 класса.

Прокуроры Ставропольского края 
 Богданчиков, Анатолий Борисович (2016—2019).
 Лоренц, Александр Александрович (с 2019).

Прокуроры Хабаровского края 
 Степанков Валентин Георгиевич (1988 - 1990)
 Богомолов, Виктор Иванович (1991—2002)
 Малиновский, Владимир Владимирович (2002—2006)
 Каплунов, Виталий Николаевич (с 2006)

Области

Прокуроры Амурской области 
 Сизов, Вячеслав Викторович

Прокуроры Архангельской области 
 Наседкин, Виктор Анатольевич (13 февраля 2013 — февраль 2021)
 Белогуров, Сергей Викторович ( февраль — июнь 2021)
 Хлустиков, Николай Николаевич (с 1 июля 2021)

Прокуроры Астраханской области 
 Орехов, Виктор Сергеевич (1991—2002)
 Ерёмин, Сергей Николаевич (2002—2004)
 Ус, Александр Дмитриевич (2004)
 Волколупов, Евгений Васильевич (2004—2009)
 Дупак, Олег Владимирович (2009—2015)
 Лычагин, Александр Геннадьевич (с 2015)

Прокуроры Белгородской области 
 Иванов, Анатолий Иванович (1991—1992)
 Антонов, Олег Михайлович (1992—1997)
 Кондрашов, Павел Петрович (1997—2005)
 Волков, Вячеслав Леонидович (2005—2009)
 Саврун, Николай Дионезович (с 2010)

Прокуроры Брянской области 
 Войтович, Александр Петрович ( с 2015)

Прокуроры Владимирской области 
 Малкин, Владислав Александрович (с 17 февраля 2022)

Прокуроры Волгоградской области 
 Чуриков, Владимир Викторович (2010—2015)
 Ершов, Максим Олегович (с 2015)

Прокуроры Вологодской области 
 Гурьев, Николай Иванович (1972—1980)
 Козлов, Леонид Сергеевич
 Корнилаев, Александр Васильевич (1998—2005)
 Хлопушин, Сергей Николаевич (с 2007 - 2017)
 Гринёв, Александр Евгеньевич (2017)

Прокуроры Воронежской области 
 Логинов, Борис Павлович  (с января 1992 по май 1995 года) государственный советник юстиции 3 класса.
 Фролов, Александр Васильевич   (с ноября 1995 по июль 2000 года) государственный советник юстиции 2 класса.
 Бояркин, Анатолий Максимович (с сентября 2000 г. по сентябрь 2003 г) государственный советник юстиции 2 класса.
 Пономарёв, Александр Иванович ( с ноября 2003 по июль 2006) государственный советник юстиции 3 класса.
 Шишкин, Николай Анатольевич (с июля 2006 по настоящее время) государственный советник юстиции 2 класса, Заслуженный юрист РФ, Почётный работник прокуратуры РФ.

Прокуроры Ивановской области 
 Кабалоев, Мурат Азраилович (2002—2012)
 Ханько, Андрей Викторович (с 2012)

Прокуроры Иркутской области 

 Воронин, Александр Борисович (с 2018)

Прокуроры Калининградской области 
 Самсонов, Алексей Михайлович (2006—2013)
 С 2013 года по 2017 год Табельский, Сергей Владимирович, государственный советник юстиции 2 класса.
Хлопушин Сергей Николаевич ( с 2018)

Прокуроры Калужской области 
 С 4.2.2014 Гулягин, Александр Юрьевич.

Прокуроры Кемеровской области 
 Симученков, Валентин Валентинович (1995—2000)
 Халезин, Александр Павлович (2000—2012)
 Бухтояров, Павел Валерьевич (с 2012)

Прокуроры Кировской области 

 Журков Николай Васильевич (2015 - 2020)

Прокуроры Костромской области 
Тюльков Владимир Геннадьевич (с 2017)

Прокуроры Курганской области 
 Зубрин, Владимир Викторович (1991—2000)
 Власов, Николай Васильевич (2000—2002)
 Мачинский, Валерий Михайлович (2002—2008)
 Макаров, Валерий Владимирович (с 2008 по )
 Ткачёв, Игорь Викторович (2015—2018)
 И.о. прокурора Седельников, Олег Викторович (2019)
 Назаров, Андрей Иванович (с 2019)

Прокуроры Курской области 
 сентябрь 1969 — апрель 1980 Рощин, Аркадий Васильевич
 с 31 октября 1991 года по 31 мая 2000 года Ткачёв, Николай Александрович Государственный советник юстиции 3 класса. 19.02.1982 года трагически погиб в автоаварии.
 март 1982 — октябрь 1991 Рощин, Аркадий Васильевич
 июнь 2000 — июль 2006 года Бабичев, Александр Георгиевич
 ноябрь 2006 — ноябрь 2009 года Емельянов, Юрий Степанович государственный советник юстиции 3 класса.
 ноябрь 2009 — март 2017 года Филимонов, Александр Андреевич Государственный советник юстиции 3 класса.
 c марта 2017 года — настоящее время Цуканов, Алексей Николаевич государственный советник юстиции 3 класса.

Прокуроры Ленинградской области 
 Поруков, Георгий Николаевич (1990 — август 1998 †)
 Прокофьев, Юрий Александрович (сентябрь 1998 — июль 2003)
 Мальков, Дмитрий Иванович (июль 2003, )
 Романюк, Сергей Васильевич (июль 2003 — март 2010 †)
 Егоров, Николай Валентинович (конец 2009 — апрель 2010,  в связи с болезнью С. В. Романюка)
 Литвиненко, Сергей Иванович (21 апреля 2010 — 2 ноября 2011)
 Штадлер, Герман Владимирович (ноябрь 2011 — май 2014)
 Иванов, Станислав Германович (6 августа 2014 — 31 октября 2016)
 Марков, Борис Петрович (февраль 2017 — 18 октября 2021)
 Ломакин, Сергей Сергеевич (октябрь 2021 — февраль 2022, )
 Жуковский, Сергей Анатольевич (с 17 февраля 2022)

Прокуроры Липецкой области 
 Литвиненко, Сергей Иванович (21 апреля 2010 — 2 ноября 2011)
 Кожевников, Константин Михайлович (с 2014)

Прокуроры Магаданской области 
 Седухин, Анатолий Васильевич
Анатолий Николаевич Васильев ( с 2012)

Прокуроры Московской области 
 Наместников, Борис Петрович (1991—1993)
 Славгородский, Михаил Дмитриевич (1993—1994)
 Боцкалев, Сергей Андреевич (1994—1996)
 Авдюков, Михаил Алексеевич (1996—2000)
 Денисов, Эдуард Германович (2000—2003)
 Сыдорук, Иван Иванович (2003—2005)
 Васильев, Сергей Васильевич (2005—2006)
 Замуруев, Сергей Васильевич (2006—2008)
 Мохов, Александр Михайлович (2008—2011)
 Аникин, Александр Александрович (2011—2013)
 Захаров, Алексей Юрьевич (2013—2019)
 Войнов, Валерий Валерьевич (2019, )
 Забатурин, Сергей Владимирович (с 2019)

Прокуроры Мурманской области 
 Ершов, Максим Олегович (2006—2015)

Прокуроры Нижегородской области 

 Щербаков Юрий Николаевич (1986 - 1990)
 Резинкин Владимир Иннокентьевич (1990 - 1991)
 Федотов, Александр Иванович (с февраля 1992 по 2001 год)
 Демидов Владимир Вениаминович (2001 - 2006)
 Максименко Валерий Алексеевич (2006 - 2011)
 Кожевиков Костантин Миайлович (2011 - 2013)
 Понасенко, Олег Юрьевич (22.11.2013 - 23.08.2017)
 Антипов Вадим Иванович (5.07.2018 - 30.11.2020)
 Травкин Андрей Александрович (24.03.2021 - по настоящее время)

Прокуроры Новгородской области 
Гуришев Андрей Вячеславович ( с 2017)

Прокуроры Новосибирской области 
 Фалилеев, Владимир Александрович (с 2015)

Прокуроры Омской области 
 Казаков, Сергей Петрович
Спиридонов Анастас Павлович  (с 2008)

Прокуроры Оренбургской области 
 Ткачёв, Игорь Викторович (2009—2015)
 Бережицкий, Сергей Петрович (с 2015)

Прокуроры Орловской области 
 Павлов, Леонид Фёдорович (1991—1992)
 Руднев, Николай Петрович (1992—2005)
 Куденеев, Сергей Васильевич (2005—2006)
 Воробьёв, Сергей Дмитриевич (2006—2011)
 Полуэктов, Иван Васильевич (с 2011)

Прокуроры Пензенской области 
Канцерова, Наталья Евгеньевна (с 2013 по 2021)

Прокуроры Псковской области 
Белов Сергей Дмитриевич (с 2015)
Грибов Иван Владимирович (с 2020)

Прокуроры Ростовской области 
 Баранов Юрий Алексеевич (с 2019)

Прокуроры Рязанской области 
Панченко Иван Иванович  (с 2019)

Прокуроры Самарской области 
 Кабалоев, Мурат Азраилович (с 2012)

Прокуроры Саратовской области 
 Макаров, Николай Иванович (1990—2000)
 Бондар, Анатолий Владимирович (2000—2006)
 Григорьев, Евгений Фёдорович (16 февраля 2006 — 13 февраля 2008)
 Степанов, Владимир Николаевич (29 февраля 2008 — 2 июня 2016)
 Симшин, Вячеслав Иванович (2016, )
 Филипенко, Сергей Владимирович (с 2016)

Прокуроры Сахалинской области 
 С мая 2006 года Антипов, Вадим Иванович государственный советник юстиции 2 класса.
 Рябов Николай Александрович (с 2013)

Прокуроры Свердловской области 
 Лукин, Степан Петрович
 Туйков, Владислав Иванович
 Охлопков, Сергей Алексеевич (2011 — 2021)
 Крылов, Борис Александрович (2011 — н/вр)

Прокуроры Смоленской области 
 Верховцев Юрий Валентинович (2002—2012)
Полонский Евгений Викторович (с 2016)

Прокуроры Тамбовской области 
Торговченков Владимир Иванович ( с 2010)

Прокуроры Тверской области 
Лежников Сергей Борисович (с 2018)

Прокуроры Томской области 
 Войкин, Василий Савельевич (2008—2015)
 Романенко, Виктор Анатольевич (с 2015)
 Семенов, Александр Николаевич (с 2019)

Прокуроры Тульской области 
Прасков Роман Сергеевич (с 2018)

Прокуроры Тюменской области 
Владимиров Владимир Александрович (с 2007)

Прокуроры Ульяновской области 
 Хуртин, Сергей Анатольевич (с 2013)

Прокуроры Челябинской области 
 Брагин, Анатолий Иванович (1997—2004)
 Войтович, Александр Петрович (2004—2015) 
 Кондратьев, Александр Филиппович (2015—2018)
 Лопин, Виталий Анатольевич (2018—2021)
 Габриелян, Карен Карленович (с 2021)

Прокуроры Ярославской области 
 Зелепукин, Михаил Юрьевич (2005—2008)
 Верховцев Юрий Валентинович  (2012—2017)

Города федерального значения

Прокуроры Москвы 
 Пономарёв, Геннадий Семёнович (1991—1995)
 Герасимов, Сергей Иванович (1995—2000)
 Авдюков, Михаил Алексеевич (2000—2004)
 Зуев, Анатолий Ильич (2004—2006)
 Сёмин, Юрий Юрьевич (2006—2011)
 Куденеев, Сергей Васильевич (2011—2015)
 Чуриков, Владимир Викторович (2015—2018)
 Манаков, Олег Юрьевич (2018 — н.в.) (врио).

Прокуроры Санкт-Петербурга 
 Ерёменко, Владимир Иванович (1993 — 1998)
 Сыдорук, Иван Иванович ( с декабря 1997, 1998 — 2003)
 Винниченко, Николай Александрович (2003 — сентябрь 2004)
 Зайцев, Сергей Петрович (сентябрь 2004 — октябрь 2011)
 Литвиненко, Сергей Иванович (2 ноября 2011 — декабрь 2021)
 Мельник, Виктор Дмитриевич (с декабря 2021)

Прокуроры города Севастополя 
 Шевченко, Игорь Сергеевич (2014—2018)
 Большедворский, Марк Александрович (октябрь 2018 — ноябрь 2021)
 Жук, Максим Сергеевич ( с ноября 2021, с 17 февраля 2022)

Автономные образования

Прокуроры Еврейской автономной области 
 Куденеев, Сергей Васильевич (1997—2001)
 Малиновский, Владимир Владимирович (2001—2002)
 Заурбек Магометович Джанхотов (с 2013)

Прокуроры Ненецкого автономного округа 
 Верещагин, Сергей Викторович (1998—2002)
 Волков, Вячеслав Леонидович (2002—2005)
 Иванов, Владимир Александрович (2005—2010)
 Никонов, Владимир Николаевич (2010—2012)
 Егоров, Николай Валентинович (с 2013)

Прокуроры Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
 Ботвинкин, Евгений Борисович (с 2015)

Прокуроры Чукотского автономного округа 
 Прохоров, Константин Станиславович (с 2012)

Прокуроры Ямало-Ненецкого автономного округа 
 Герасименко, Александр Владимирович (2008–2019)

Упразднённые и преобразованные субъекты Федерации

Прокуроры Агинского Бурятского автономного округа

Прокуроры Камчатской области 
 Войтович, Александр Петрович

Прокуроры Коми-Пермяцкого автономного округа

Прокуроры Корякского автономного округа

Прокуроры Пермской области 
 Антипов, Вадим Иванович государственный советник юстиции 2 класса.

Прокуроры Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа

Прокуроры Усть-Ордынского Бурятского автономного округа

Прокуроры Читинской области 
 Бояркин, Анатолий Максимович (1991—2000)
 Гринь, Виктор Яковлевич (2000—2001)
Ляхов, Николай Александрович (2001-2005)

Прокуроры Эвенкийского автономного округа

Примечания